Sanchirico è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Santochirico.

Origine e diffusione 
Il cognome è tipicamente lucano.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 112 presenze.

La variante Santochirico è materana e potentina

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani